Le terme Route 148 peut désigner plusieurs routes :

 Route 148 en Ontario, Canada
 Route 148 au Québec, Canada
 Route régionale 148 en Finlande
  dans certains départements, en France
  dans certains pays